Moss se poate referi la:


Localități
 Moss, Norvegia
 Moss, South Yorkshire, Anglia

 Moss, Imperial County, California
 Moss, Monterey County, California
 Moss, West Virginia
 Moss Landing, California

Muzică
 Moss (formație), o formație britanică de extreme doom metal
 Moss (album), un album de Mike Gordon

Alte sensuri
 Moss (prenume)
 Moss (nume de familie)
 Moss F.K., un club de fotbal norvegian
 Moss Bros
 Moss (film), un film din 2010

Vezi și
 MOSS (dezambiguizare)
 MOS (dezambiguizare)